Příjmení Baumeister nosí více významných osobností:

 Herb Baumeister (1947–1996) – americký podnikatel a sériový vrah
 Muriel Baumeister (* 1972) – německo-rakouská herečka
 Willi Baumeister (1889–1955) – německý malíř